Appenzell heißen folgende geographische Objekte:

 Appenzellerland, eine Region in der Ostschweiz (unter beide Appenzell versteht man die beiden Kantone Ausser- und Innerrhoden)
 Appenzell (Bezirk), eine politische Gemeinde des Kantons Appenzell Innerrhoden, Schweiz

 Appenzell (Ort), der Hauptort des Kantons Appenzell Innerrhoden, Schweiz
 Appenzell (Pennsylvania), ein Ort im Bundesstaat Pennsylvania, Vereinigte Staaten

historisch:
 Kanton Appenzell, historischer Kanton, 1597 in die beiden heutigen (Halb-)Kantone zerfallen
 Appenzell, ein Distrikt im historischen Kanton Säntis (1798–1803), siehe Kanton Säntis #Administrative Gliederung und Demographie

sowie:
 Appenzell Creek, Fließgewässer im Monroe County, Pennsylvania, USA

Siehe auch:
 Kanton Appenzell Ausserrhoden, Kanton Appenzell Innerrhoden (Kantone der Schweiz)
 Appenzeller